

Cinema 
 Napoléon – cortometraggio muto del 1909 prodotto dalla Pathé
 Napoléon – cortometraggio muto del 1912 diretto da Louis Feuillade
 Napoléon – lungometraggio muto del 1927 diretto da Abel Gance

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Napoleon – capoluogo della Contea di Logan, Dakota del Nord
 Napoleon – città della Contea di Ripley, Indiana
 Napoleon – township della Contea di Jackson, Michigan
 Napoleon – città della Contea di Lafayette, Missouri
 Napoleon – città della Contea di Henry, Ohio

Musica 
 Napoleon – rapper statunitense

Televisione 
 Napoléon – miniserie televisiva del 2002

Altro 
 Napoléon – vascello del 1850
 Napoleon – videogioco del 2001
 Napoleon – altro nome con cui è conosciuta la millefoglie

Pagine correlate 
 Napoleone (disambigua)